Эмбу может означать:
 Эмбу — город в Бразилии;
 Эмбу — город в Кении, столица Восточной провинции;
 Эмбу — народ в Кении.